Municipio de Nottawa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nottawa (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.
 Municipio de Nottawa (condado de St. Joseph, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph